Camo ima više značenja:
 Camo, Cuneo
 Camo, Vercelli